Заха́рко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Іван Захарко — український актор, режисер та видавець.
 Майлз Захарко — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.